Six régiments d'infanterie du Royaume de France ont porté la dénomination « régiment de Pfiffer » :
 Le régiment de Pfiffer (1562-1563)
 Le régiment de Pfiffer (1567-1567)
 Le régiment de Pfiffer (1657-1659)
 Le régiment de Pfiffer (1672-1689)
 Le régiment de Pfiffer (1702-1715)
 Le régiment de Pfiffer (1763-1769)

Homonymie d'unités militaires